Весенний — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр и единственный населенный пункт Весеннего сельсовета.

История 
В 1999 г. Постановлением правительства РФ посёлок Плодопитомник переименован в Весенний.

Население

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района